Santa Margarita bezeichnet:

 Santa Margarita (Argentinien), ein Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Santa Margarita (Malta), ein Ort in Malta
 Santa Margarita (Kalifornien), ein Ort in Kalifornien
 Isla Santa Margarita, eine mexikanische Insel im Pazifischen Ozean
 Santa Margarita (Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Samar auf den Philippinen
 Santa Margarita (Trinidad und Tobago), ein Ort in Trinidad und Tobago
 Rancho Santa Margarita, ein Ort in Kalifornien in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Margarita (Begriffsklärung)
 Santa Margarida